Ханс Принцхорн (; ,  — , ) — немецкий психиатр, собиратель и историк искусства больных с расстройствами психики. Он является одним из пионеров в научном изучении рисунков психически больных людей наряду с французом Полем Менье, а также Марселем Реем и швейцарцем Вальтером Моргенталером. В честь Ханса Принцхорна названа клиника психиатрии и психотерапии в Хемере.

Биография 
Ханс Принцхорн учился в Гимназии Изерлона, после чего изучал историю искусства и философию в университетах Тюбингена, Лейпцига и Мюнхена (1908). После этого он отправился в Англию, где хотел учиться вокальному искусству и собирался стать певцом, но вскоре занялся изучением медицины и психиатрии и был помощником военного врача-хирурга в Первой мировой войне. После Войны Ханс изучал медицину во Фрайбурге и Страсбурге, получив степень доктора медицинских наук в Гейдельберге в 1919 году.

В 1919—1921 годах Прицхорн практиковал в психиатрической клинике при Гейдельбергском университете, пополняя коллекцию картин и рисунков душевнобольных, которую начал собирать Эмиль Крепелин. Там он познакомился с Л.Клагесом, чьи представления о душевной жизни и человеческом характере заинтересовали Ханса Принцхорна. 

Когда Принцхорн покинул клинику Гейдельбергского университета в 1921 году, в его архиве было более 5000 картин, созданных более 450 пациентами этой психиатрической университетской клиники.

В 1922 году Ханс Принцхорн опубликовал свою первую книгу "Художественное творчество душевнобольных". Книга была богато проиллюстрирована рисунками пациентов, страдающих психическими заболеваниями. Его коллеги и научное сообщество сдержанно отреагировали на эту работу, которая была, наоборот, восторженно встречена в художественных кругах (в частности, она заинтересовала сюрреалистов, вдохновила Жана Дюбюффе — и как художника, и как коллекционера). Любители искусства, искусствоведы и психологи были впечатлены документированной работой пациентов и тем, насколько глубоко автор исследовал границы художественно индивидуальных форм выразительности и особенностей дизайна психически больных. Это была одна из первых попыток проанализировать творения людей с психическими отклонениями. Несмотря на то, что Принцхорн воздерживается от эстетической оценки работ пациента и избегает термина искусство (вместо этого говорит о изобразительном искусстве), он с уважением относится к работам, которые он публикует.

После того, как Ханс Принцхорн покинул клинику Гейдельбергского университета, его путь продолжился в санаториях и клиниках Цюриха (в  психиатрическая клинике Цюрихского университета "Бургхольцли" он был внештатным ассистентом К. Г. Юнга), Дрездена, Висбадена.   

Среди его знакомых можно отметить таких известных людей Гессе, Андре Жида. В его круг знакомых также входили психолог и графолог Людвиг Клагес, философия которого основывалась на жизненном философском подходе Мирбаха Принцхорна, а также писатели Томас Манн и Герхарт Гауптман.  

С 1925 года Принцхорн организовал частную психиатрическую практику во Франкфурте на Майне, где написал несколько книг, которые не принесли успеха. Получить постоянную работу в университете ему не удалось. 

В личной жизни Принцхорна было три неудавшихся брака, после чего он переехал в Мюнхен к тетке, где вел одинокую жизнь, время от времени выступая с лекциями и эссе в печати. Политические взгляды Принцхорна в последние годы его жизни были близки к итальянскому фашизму Муссолини и национал-социализму, о чем свидетельствуют написанная им и опубликованная серия статей о нацизме в период с 1930 по 1932 год.  

В 1931 году Принцхорн работал приглашенным преподавателем в Лос-Анджелесе, после возвращения в Мюнхен 14 июня 1933 года он скончался от брюшного тифа.

Книги 
 Gottfried Sempers aesthetische Grundanschauungen (1909)
 Bildnerei Der Geisteskranken (1922, до 2001 выдержала 6 изданий)
 Bildnerei der Gefangenen (1926)
 Nietzsche und das XX. jahrhundert (1928)
 Psychotherapy; its nature — its assumptions — its limitations: a search for essentials (1932, в соавторстве)
 Persönlichkeitspsychologie: Entwurf einer biozentrischen Wirklichkeitslehre vom Menschen (1932)
 Nachgelassene Gedichte (1934)

Наследие и признание 
После смерти Принцхорна собранная им художественная коллекция (рисунки, картины, скульптуры душевнобольных пациентов университетской клиники Гейдельберга) была заброшена и пылилась на чердаках Гейдельбергского университета. Некоторые работы из этой коллекции  были представлены в 1937 году на известной нацистской выставке Дегенеративное искусство. 

В 1980 году состоялась первая широкая выставка экспонатов коллекции, с 2001 года она открыта для постоянного посещения публики. О ней снят документальный фильма Кристиана Бееца "Между безумием и искусством" (2007). В 2009 экспонаты коллекции Ханса Принцхорна были представлены на большой выставке в художественной галерее Марбурга.

С 1965 года Немецкое общество исследования связей между психопатологией и искусством учредило медаль Ханса Принцхорна. Её получали австрийский художник Альфред Хрдличка, теолог Ханс Кюнг и др.

В Хемере именем Принцхорна названа клиника психиатрии и психотерапии.

Отражения в культуре 
 Британская группа Prinzhorn Dance School, играющая в стиле пост-панк.

См. также 
 Ар брют

Литература 
 Röske Th. Der Arzt als Künstler. Ästhetik und Psychotherapie bei Hans Prinzhorn (1886—1933). Bielefeld: Aisthesis, 1995
 Mirbach W. Psychologie und Psychotherapie im Leben und Werk Hans Prinzhorns (1886—1933). Frankfurt: Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003

Примечания

Ссылки 
 Кондаков И. Принцхорн, Ханс. // Психологический словарь. — 2000.
 Пшеничнов М. В. Психология и педагогика, краткий биографический справочник. — 2006.
 The Modern Art Index Project, Metropolitan Museum of Art
 Сайт коллекции Принцхорна
 Биография, фильм Кристиана Бееца

Выпускники Венского университета
Медики Первой мировой войны (Германия)
Психиатры Германии
Искусствоведы Германии
Коллекционеры Германии
Персоналии:Ар брют
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)
Умершие от брюшного тифа